George Crum; de uitvinder van de aardappelchips
Computational Representational Understandings of Mind; een model gebruikt in de Cognitiewetenschap en Kunstmatige Intelligentie om te beoordelen hoe goed een bepaald model de werkelijkheid weerspiegelt